Minkok peut désigner :
 Minkok, un village du Cameroun dans la commune d'Ebolowa,
 Minkok, un village du Cameroun dans la commune de Ngoulemakong.